Palabra de honor (película) puede referirse a:

 Palabra de honor (1939), película argentina de Luis César Amadori;
 Palabra de honor (1983), película filipina de Danny L. Zialcita;
 Palabra de honor (2003), película estadounidense basada en la novela homónima.